Anatomie peut désigner :
 anatomie, une branche de la biologie. Elle comprend l'anatomie humaine, l'anatomie animale et l'anatomie végétale ;
 Anatomie, un film allemand.